

Sigle 
 Texas Lutheran University
 Threshold Logical Unit, il percettrone nelle reti neurali

Codici 
 TLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santiago de Tolú (Colombia)